Der 5000-Meter-Lauf der Männer bei den Afrikaspielen 2019 fand am 30. August im Stade Moulay Abdallah in Rabat statt.

27 Läufer aus 18 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann Robert Kiprop mit 13:30,96 min, Silber ging an Edward Pingua Zakayo mit 13:31,40 min und die Bronzemedaille gewann Richard Yator Kimunyan mit 1:31,41 min.

Rekorde

Ergebnis 
30. August 2019, 17:15 Uhr

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der Afrikaspiele 2019
 

5000 m der Männer